

Атамекенський сільський округ — адміністративна одиниця, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Атамекенський сільський округ — адміністративна одиниця, Бурабайський район, Акмолинська область
 Атамекенський сільський округ — адміністративна одиниця, Жетисайський район, Туркестанська область
 Атамекенський сільський округ — адміністративна одиниця, Мунайлинський район, Мангістауська область